Deogratias est un nom propre qui peut signifier :

Prénom
Deogratias, ou en français Déogratias, est un prénom masculin très peu usité, d'origine latine, signifiant Merci à Dieu.

Les Deogratias sont fêtés le 5 janvier, en mémoire d'un saint chrétien.

Saint chrétien
 Deogratias († 458), archevêque de Carthage dans l'actuelle Tunisie ; fêté le 5 janvier.

Fiction
 Déogratias (bande dessinée) : bande dessinée de Jean-Philippe Stassen parue en 2000
 Deo Gratias, un roman de Michel Servin adapté à l'écran par Jean-Pierre Mocky sous le titre Un drôle de paroissien

Références